Александр Мелик-Пашаев:
 Мелик-Пашаев, Александр Александрович (род. 1941) — советский и российский психолог, общественный деятель в сфере образования, художник. Сын А. Ш. Мелик-Пашаева.
 Мелик-Пашаев, Александр Шамильевич (1905—1964) — советский дирижёр и пианист, композитор, педагог.